Mirosław Milewski (1928–2008) – polski polityk i generał, minister spraw wewnętrznych w latach 1980–1981
 Mirosław Milewski (ur. 1966) – polski samorządowiec, prezydent Płocka w latach 2002–2010
 Mirosław Milewski (ur. 1968) – polski piłkarz, trener piłkarski
 Mirosław Milewski (ur. 1971) – polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy płocki
 Mirosław Milewski – polski sędzia piłkarski